Název Hostín má více sídel:

 Hostín, obec v okrese Mělník severně od Liblic
 Hostín u Vojkovic, obec v okrese Mělník
 Hostín (Kovářov), část obce Kovářov v okrese Písek
 Hostín (Úvaly), historický dvůr, v současnosti součást města Úvaly v okrese Praha-východ